

Patronymes 
Baklanov (masculin ; ) ou Baklanova (féminin ; ), également Baklanoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Georges Baklanoff (1880-1938), chanteur d'opéra (baryton) russe
 Olga Baklanova (1896-1974), actrice russe
 Vera Baklanova (1947-), plongeuse soviétique

Patronyme russe